Тархановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тархановская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Тархановская волость (Ардатовский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Тархановская волость (Буинский уезд) — в составе Симбирской губернии